Парламентские выборы в Монако прошли 12 февраля 2018 года. На них на пятилетний срок были избраны 24 депутата депутаты однопалатного парламента страны Национального совета. Победу одержала консервативная партия Примо! Приоритет — Монако!, получившая 21 место.

Избирательная система 
Каждый избиратель голосует либо за партийный список, либо за кандидатов из нескольких списков (панаширование) за 24 места. Избираются 16 кандидатов, получивших наибольшее число голосов. Остальные места распределяются в соответствии с пропорциональным представительством между партиями, которые прошли 5 % барьер.

Результаты

См. также 
 Национальный совет Монако

Примечания 

Парламентские выборы в Монако
Монако
2018 год в Монако